Серо́ве () — город в восточной части Ботсваны, административный центр Центрального округа страны.

Общая информация 
Расположен в плодородной области, орошаемой рекой Лоцани, примерно в 250 км к северо-востоку от столицы страны, города Габороне. Город находится к западу от автомобильной дороги, ведущей из Габороне в Франсистаун, на высоте 1135 м над уровнем моря. Входит в состав субокруга Серове/Палапье.

Город является местом рождения первого президента Ботсваны, Серетсе Кхамы. Здесь же родился и президент страны, правивший с 1998 по 2008 годы, Фестус Могае. Город является традиционным центром этнической группы бамангвато. в 25 км к северу от Серове находится заповедник Кхама-Райно, созданный для защиты и сохранения чёрного и белого носорога. Имеется аэропорт.

Климат

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 47 447 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В городе имеется аэропорт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серове
 Заповедник Кхама-Райно

Города Ботсваны